Isabel II puede referirse a tres monarcas europeas:

 Isabel II de España (1830-1904), reina de España entre 1833 y 1868.
 Isabel II del Reino Unido (1926-2022), reina del Reino Unido y de los otros Reinos de la Mancomunidad de Naciones entre 1952 y 2022.
Isabela II de Jerusalén (1211-1228), también conocida como Yolanda de Jerusalén, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de Jerusalén.

Además, puede hacer referencia a:
 El Banco de Isabel II, creado en 1844, precedente del Banco de España.
 La isla de Isabel II, en el archipiélago de las Chafarinas.
Canal de Isabel II, canalización y organización creados en 1851 para el abastecimiento de agua a Madrid.
 Isabel II, localidad de Puerto Rico.